Svalbarð ist der Name folgender Orte in Island:

 Svalbarð, eine Gemeinde und ein Ort im Nordosten Islands
 Svalbarð (Dalvík), ein Ort in der Nähe von Dalvík im Norden Islands
 Svalbarð (Stapavatn), ein Ort in der Nähe des Stapavatn in der Bucht Húnaflói im Norden Islands
 Svalbarð (Svalbarðseyri), ein Bauernhof bei Svalbarðseyri im Norden Islands
 

Siehe auch:
 Litla-Svalbarð, eine kleine Erhebung in der Nähe des Stóra-Svalbarð im Osten Islands
 Stóra-Svalbarð, ein 833 m hoher Berg im Osten Islands
 Svalbard (Begriffsklärung)